Vessey ist der Name eines französischen Ortes:
 Vessey im Département Manche, Teil der Gemeinde Pontorson

Vessey ist der Familienname folgender Personen:
 John W. Vessey junior (1922–2016), US-amerikanischer General der United States Army
 Maggie Vessey (* 1981), US-amerikanische Leichtathletin (800-Meter-Lauf)
 Robert S. Vessey (1858–1929), US-amerikanischer Politiker
 Tricia Vessey (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin